Вена 1952 / 1953 — международный шахматный турнир, состоявшийся в столице Австрии во время рождественских праздников на рубеже 1952 и 1953 гг.

Турнир собрал достаточно сильный состав. В соревновании принимали участие 12 шахматистов из Австрии, Югославии, Италии, Германии, США и Бразилии.

Победу одержал американский шахматист А. Бисгайер, через несколько лет ставший гроссмейстером.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1952 год в шахматах